Веселящий газ — другое название оксида азота(I).
 «Веселящий газ» — короткометражный фильм Чарли Чаплина (1914).
 «Веселящий газ» — альбом музыкального проекта «Коммунизм» (1989).